Франкс, Фрэнкс () — английская фамилия. Известные носители:

  (род. 1984) — новозеландский регбист, победитель турнира «Супер 14» в составе клуба «Крусейдерс» (2008), Чемпионата регби (2012—2014) и Чемпионата мира по регби (2011, 2015), брат Оуэна Фрэнкса.
  (1880—1951) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Саут-Мельбурн» (1909).
  (1951—2010) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Джерси (1993—2001).
  (род. 1978) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Грин-Бей Пэкерс».
  — британский боксёр, бронзовый медалист летних Олимпийских игр в полутяжёлом весе (1920).
  (род. 1953) — американский политик, член Палаты представителей от штата Коннектикут (1991—1997).
  (род. 1963) — американский политик, председатель совета округа Макгенри штата Иллинойс (с 2016).
  (1914—1994) — канадский хоккейный вратарь, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Детройт Ред Уингз» (1937).
  (в замужестве — Эденс; р. 1967) — британская лучница, участница летних Олимпийских игр (1988, 1992).
  (1925—2003) — американский конезаводчик, лауреат премии Eclipse выдающемуся заводчику (1983—1984, 1993—1994).
 Франкс, Джонатан (род. 1990) — английский футболист.
  (род. 1996) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Цинциннати Бенгалс».
  (1920—2008) — британский разведчик, глава Секретной разведывательной службы (1979—1982).
 Фрэнкс, Доббс (род. 1933) — американский дирижёр.
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Атланта Фэлконс».
  (род. 1979) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Оффали (2000).
  (род. 1951) — британский футболист, полуфиналист Кубка Англии в составе клуба «Уотфорд» (1970).
  (род. 1982) — канадская спортсменка, чемпионка Паралимпийских игр в езде на инвалидных колясках в классе T52 на 200, 400 (2000, 2004), 800 и 1500 м (2000).
  (род. 1946) — американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии за национальный репортаж (1971).
  (род. 1936) — американский теннисист, чемпион Маккабиады (1961, 1965) и бронзовый медалист Панамериканских игр (1959) в парах.
  (род. 1977) — канадский футболист, член национальной сборной на Кубке конфедераций (2001) и Золотом кубке КОНКАКАФ (2005).
  (род. 1944) — американский джазовый музыкант.
  (род. 1963) — американский легкоатлет, победитель Кубка мира в беге на 400 м и эстафете 4×400 м (1985).
  — британский игрок в настольный теннис, чемпионка мира в парах (1948) и командном зачёте (1947, 1948).
  (род. 1949) — британский биофизик и анестезиолог, член Королевского общества (с 2011).
  (1826—1897) — британский антиквар, президент Королевского общества древностей (1892—1897), член Королевского общества (с 1874).
 Фрэнкс, Оливер (1905—1995) — британский дипломат, посол Великобритании в США (1948—1952).
  (род. 1987) — новозеландский регбист, победитель турнира «Супер Регби» в составе клуба «Крусейдерс» (2017—2019), Чемпионата регби (2012—2014, 2016—2017) и Чемпионата мира по регби (2011, 2015), брат Бена Фрэнкса.
  (род. 1979) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Ноттингемшира (2005, 2010).
 Фрэнкс, Рейнбоу Сан (род. 1979) — канадский актёр и композитор.
  (1935—2014) — британский политик, член Палаты общин (1983—2002).
  (род. 1950) — новозеландский юрист и политик, член Палаты представителей (1999—2005).
  (род. 1986) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Бритиш Коламбия Лайонс» (2011).
 Фрэнкс, Томми (род. 1945) — американский генерал, начальник Центрального командования Вооружённых сил США (2000—2003).
  (род. 1957) — американский политик, член Палаты представителей от штата Аризона (2003—2017).
  (1830—1880) — американский военный моряк, участник Гражданской войны в США, обладатель Медали Почёта.
  (1851—1935) — британский астроном, обладатель Медали Джексон-Гвилт (1923).
 Фрэнкс, Филипп (род. 1956) — английский актёр театра.
  (род. 1984) — американский футболист, игрок лиги MLS в составе клуба «Чикаго Файр».
  (род. 1936) — американский военный деятель, командующий 7-й армейским корпусом Армии США (1989—1991), начальник Командования боевой подготовки и доктрины (1991—1994).
  (1914—2009) — американский бейсболист и тренер, победитель Мировой серии в составе клуба «Нью-Йорк Джайентс» (1954), тренер «Чикаго Кабс» (1981).
  (род. 1961) — американская фигуристка, бронзовая медалистка Чемпионата США в парах (1977—1980).
  (род. 1957) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс».
  (род. 1993) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс».

Примечания